Afrassíabe (rei)
 Afrassíabe (sítio arqueológico)

Desambiguações de história